Орлов — хутор в Тепловском муниципальном образовании Новобурасского района Саратовской области.

География 
Находится на расстоянии примерно 23 километра на юг от районного центра поселка Новые Бурасы. Составляет несколько дворов.

Население
Хутор не был учтен по переписи 2002 года , так и по переписи 2010 года.

Примечания

Населённые пункты Новобурасского района